Aslanow ist der Familienname folgender Personen:

 Fuad Aslanow (* 1983), aserbaidschanischer Boxer
 Hasi Aslanow (1910–1945), sowjetisch-aserbaidschanischer Panzerkommandant, Generalmajor der sowjetischen Armee

Siehe auch:
 Aslanov